Kangerluatsiaq bezeichnet:
 Kangerluatsiaq (Bucht, Aasiaat), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, bei Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Sermersooq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Tuttutuuarsuk, nördlich), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Tuttutuuarsuk, südlich), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Uunartoq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Qeqertarsuatsiaq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Tasiusarsuaq), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Aniaaq), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Kangerluarsorujuk), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerluatsiaq (Bucht, Qaarsup Kangia), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerluatsiaq (Fjord, Paamiut), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Kangerluatsiaq (Fjord, Ikersuaq), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerluatsiaq (Fjord, Isaarutip Nunaa), Fjord im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangerluatsiaq (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland